Кубок обладателей кубков КАФ 1988 — 14-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие обладатели Кубков из 36 африканских стран. Победителем стал Тунисский клуб «Бизертен».

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1988 на сайте RSSSF

Примечания 

1988
Футбол в Африке в 1988 году